Иан Уокер (; 31 октября 1971, Уотфорд) — английский футболист, вратарь «Тоттенхэм Хотспур», «Лестер Сити» и «Болтон Уондерерс», а также сборной Англии.

Карьера

«Тоттенхэм Хотспур» 
Уокер выступал за «Тоттенхем Хотспур» более десяти лет (с краткосрочными арендами в «Оксфорд Юнайтед» и «Ипсвич Таун») и сыграл за него более 300 матчей в чемпионате. Осенью 2000 года Иан был выставлен на трансфер в связи с появлением в команде Нила Салливана.

«Лестер Сити» 
В июле 2001 года Уокер подписал контракт с «Лестер Сити» сроком на 4 года. Сумма трансфера составила 2,5 миллиона £, но она могла увеличится до 3 млн £ в зависимости от успехов игрока. Его первый сезон закончился вылетом клуба из Премьер-лиги и потерей места в составе на ЧМ-2002. В следующем году «лисы» вернулись в Премьер-лигу, а Уокер провёл отличный сезон. Следующий сезон у клуба и игрока снова не задался — Уокер допустил ряд ошибок (хотя и часто выручал команду), а клуб вылетел из Премьер-лиги. Несмотря на вылет из Премьер-лиги Уокер остался в клубе и был приглашён в сборную Англии на Евро-2004. В мае 2005 было объявлено, что клуб не продлит с ним контракт и Уокер покинет команду.

«Болтон Уондерерс» 
Летом 2005 года вратарь подписал однолетний контракт с «Болтон Уондерерс». Уокер дебютировал за клуб в августе 2005 в первом в истории клуба еврокубковом матче. За год Уокер ни разу не появился в составе на матч чемпионата страны, но контракт с ним был продлён ещё на два года. Так ни разу и не сыграв за «Уондерес» в лиге, Уокер разорвал контракт с клубом в декабре 2008.

Статистика 

|-
|rowspan="3"|1990/91||Тоттенхэм Хотспур||Премьер-лига||||||||||||||||||0||0
|-
|Оксфорд Юнайтед||Вторая лига||2||0||||||1||0||||||3||0
|-
|Ипсвич Таун||Первая лига||||||||||||||||||0||0
|-
|1991/92||rowspan="10"|Тоттенхэм Хотспур||rowspan="11"|Премьер-лига||||||||||||||||||0||0
|-
|1992/93||15||0||||||||||||||15||0
|-
|1993/94||3||0||||||||||||||3||0
|-
|1994/95||||||||||||||||||0||0
|-
|1995/96||38||0||||||||||||||39||0
|-
|1996/97||37||0||1||0||4||0||||||42||0
|-
|1997/98||29||0||1||0||3||0||||||33||0
|-
|1998/99||27||0||6||0||4||0|||||||37||0
|-
|1999/00||38||0||2||0||2||0||4||0||46||0
|-
|2000/01||4||0||||||1||0||||||5||0
|-
|2001/02||rowspan="4"|Лестер Сити||35||0||2||0||2||0||||||39||0
|-
|2002/03||Чемпионшип||46||0||2||0||3||0|||||||51||0
|-
|2003/04||Премьер-лига||37||0||2||0||1||0|||||||40||0
|-
|2004/05||Чемпионшип||22||0||4||0|||||||||||26||0
|-
|2005/06||rowspan="4"|Болтон Уондерерс||rowspan="4"|Премьер-лига||||||1||0||1||0||3||0||5||0
|-
|2006/07||||||1||0||2||0||||||3||0
|-
|2007/08||||||||||||||||||0||0
|-
|2008/09||||||||||||||||||0||0
|-
!colspan="3"|Всего за карьеру:
|400||0||22||0||26||0||7||0||455||0
|}

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу
Игроки второй сборной Англии по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»
Игроки ФК «Оксфорд Юнайтед»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Болтон Уондерерс»